Гальцев — фамилия. Известные носители:
 
 Гальцев, Павел Сазонтиевич (род. 1936) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Гальцев, Юрий Николаевич (род. 1961) — российский актёр театра и кино, клоун, музыкант, певец, артист эстрады, телеведущий.

Гальцева 
 Гальцева, Галина Васильевна (род. 1937) — доктор медицинских наук, академик РАЕ.
 Гальцева, Рената Александровна (1936—2021) — советский философ.

См. также